Louder – singolo di DJ Fresh del 2011
 Louder – album degli R5 del 2013
 Louder – album di Lea Michele del 2014
 Louder – Ep degli Autograph del 2016